Resultats del Gran Premi del Japó de Fórmula 1 de la temporada 1994 disputat al circuit de Suzuka el 6 de novembre del 1994.

Resultats

Altres 
 Pole: Michael Schumacher 1' 37. 209

 Volta ràpida: Damon Hill 1' 56. 597 (a la volta 24)

Referències 
 

Japó
1994